— японская дзюдоистка, серебряный и бронзовый призёр пяти чемпионатов мира (2008, 2010, 2013, 2014, 2015), многократная победительница национального первенства.

Выступает в весовой категории cвыше 78 кг.

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл на сайте alljudo.net

Персоналии по алфавиту
Чемпионы Японии по дзюдо